Löffler Béla (1880–?) építész
 Löffler Béla (1906–1990) szobrász